Лучшие синглы США 1985 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1985 год.

Список 1985 года 
 Лучшим синглом года стал хит «Careless Whisper» английской группы Wham! (featuring Джордж Майкл), взятый с их альбома «Make It Big». Сингл стал лучшим не только в США, но и возглавлял чарты 25 стран мира с общим тиражом около 6 млн копий. В США сингл 3 недели был №1 в Billboard Hot 100 и был № 1 в Великобритании (UK Singles Chart).
 Второе место занял сингл «Like a Virgin» американской певицы Мадонны, который стал её 1-м из 12 чарттопперов в США. Он лидировал в Billboard Hot 100 шесть недель подряд, начиная c 22 декабря 1984 года.

Примечания

См. также 
 Список альбомов №1 в США в 1985 году
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 
 Лучшие синглы США 1985 года
 Top 100 лучших синглов по годам
 Billboard Top Hits 1982—1987 mp3billboardtophits.blogspot.ru

Чарты Billboard 1985 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
1985 год в музыке США